Ragusa (província) — na Itália
Ragusa (Sicília) — cidade italiana
Dubrovnik — cidade da Croácia também chamada Ragusa

Desambiguações de topônimos